«Будка у дороги» () — американская драма с элементами триллера режиссёра . Премьера фильма состоялась в ноябре 1994 года в Швеции на 4-м международном кинофестивале  в Стокгольме.

Сюжет 
Отец Дорис должен был приехать на десятый день рождения своей дочери, но бесследно исчез. Шли годы, Дорис исполнилось двадцать лет, она работала на заправочной станции и до сих пор ждала своего отца. Джек, работающий сборщиком дорожной пошлины, мечтает жениться на Дорис и стать полицейским, однако у девушки уже есть отношения с парнем по имени Дэш, который трудится в рыбной лавке. Возникает любовный треугольник. Однажды ночью возвращается отец Дорис, но он умирает на руках Дэша…

В ролях 
 Файруза Балк — Дорис
 Ленни Фон Долен — Джек
 Уилл Паттон — Дэш Пеппер
 Сеймур Кассель — Ларри / Леон
 Луиза Флетчер — Лиллиан
 Джеймс Уайлдер — Вик
 Уильям Кэтт — Вэгги
 Кэтрин Клвана — Лиллиан в юности
 Роберта Хэнли — Твайла

Съёмочная группа 
 Сценарист: Саломе Брезинер
 Режиссёр: Саломе Брезинер

Источники

Ссылки 
  
  
  

Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США